Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” – związek wyznaniowy, jeden z ośrodków polskiego buddyzmu. Współzałożycielem oraz pierwszym liderem związku w połowie lat siedemdziesiątych XX w. był Andrzej Urbanowicz.

Związek został oficjalnie zarejestrowany w 1980 roku pod nazwą Związek Buddystów Zen „Sangha”. Obecna  nazwa pochodzi od imienia Bodhidharmy, uważanego za pierwszego patriarchę buddyzmu zen.

Szkoła należy do międzynarodowej sanghi buddyzmu japońskiego zen. Jego twórcami byli uczniowie rōshiego Philipa Kapleau. Mistrzynią związku jest sensei Sunya Kjolhede.

Związek należy do Polskiej Unii Buddyjskiej.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona związku

Buddyzm zen
Związki wyznaniowe
Buddyzm w Polsce